«Путь дракона» или «Возвращение дракона» (, ) — гонконгский кинофильм режиссёра, сценариста и исполнителя главной роли Брюса Ли. Премьера фильма состоялась 30 декабря 1972 года в Гонконге.

Сюжет 

Действие происходит в 1970-е годы. В Рим из окрестностей Гонконга приезжает молодой мастер кунг-фу Тан Лун (Брюс Ли), чтобы помочь разобраться с проблемами ресторана китайской кухни, так как персонал ресторана подвергается нападкам со стороны местных бандитов, планирующих завладеть рестораном. Молодая владелица ресторана отправила просьбу о помощи своему дяде, другу Тан Луна. Приехав, Тан Лун почти сразу вступает в схватку с бандитами и побеждает их раз за разом. Отчаявшись, главарь бандитов приглашает троих высококлассных мастеров боевых искусств из разных стран, в том числе американца по имени Кольт (Чак Норрис), чтобы они справились с Тан Луном. Но Тан Лун побеждает и их. В финальном поединке с Кольтом, Тан Лун вначале пропускает несколько ударов, но собирается с силами и выигрывает схватку, а окончательно проигравшего главаря бандитов арестовывает полиция.

В ролях

Съёмочная группа 

 Кинокомпания: Concorn Productions Ltd.
 Продюсер: Рэймонд Чоу (исполнительный)
 Режиссёр: Брюс Ли
 Ассистенты режиссёра: Рики Чик
 Оператор: Тадаси Нисимото
 Сценарий: Брюс Ли
 Постановщики боёв: Брюс Ли, Юникорн Чань
 Композитор: Джозеф Ку
 Монтаж: Питер Чён
 Грим: Се Цзэмин
 Художник: Цянь Синь
 Дизайнер по костюмам: Чю Синхэй

Производство 

Кинокомпания , основанная Брюсом Ли совместно с продюсером Golden Harvest Рэймондом Чоу.

Восприятие 

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 100% позитивных отзывов. «Путь дракона» установил новый рекорд по кассовым сборам в Гонконге. Картина заняла 95 место в списке ста лучших фильмов мирового кинематографа журнала Empire, составленном в 2010 году.

Примечания

Ссылки 

  
 «Путь дракона» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Golden Harvest Company
Брюс Ли
Concord Production Inc.
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о боевых искусствах